Plaats in Indonesië
 Sukon (Grong Grong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Sukon (Kembang Tanjong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Sukon (Simpang Tiga), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh